Slovo Tricky má několik významů:

 Tricky – britský rapper a herec
 Trichlorethylen – chlorovaný uhlovodík běžně používaný jako průmyslové rozpouštědlo